Револьвер (от  — вращаться) — многозарядное стрелковое оружие, в котором боеприпасы располагаются в каморах вращающегося барабана, выполняющего одновременно функцию магазина и патронника.

Данный список содержит боевые, служебные и спортивные револьверы, которые были разработаны в мире. Также в список входят пепербоксы (от  — перечница), иногда называют бюндельревольверы, или бундельревольверы — многозарядное стрелковое оружие с вращающейся связкой ( — связка) стволов. Светло-серым помечены экспериментальные и не пошедшие в серию образцы. Список построен в алфавитном порядке (по названию револьвера); в свою очередь, револьверы объединены в отдельную группу по производителю. Список револьверов, привязанный к какому-либо производителю, выстроен в хронологическом порядке.

Характеристика 
По типу УСМ револьверы можно условно поделить на:
   
 Одинарного действия (в таблице — ОД)
 Двойного действия с возможностью использования револьвера в качестве одинарного действия (в таблице — ДД)
 Только двойного действия, то есть только самовзводные (в таблице — ТД)
 Автоматический (в таблице — АР)

По типу конструкции рамы:

 С цельной рамкой (в таблице — ЦР)
 С переломной рамкой (в таблице — ПР)
 С открытой рамкой (в таблице — ОР)

Боеприпасы. Таблица сокращенных названий боеприпасов.

Список

См. также 
 Список автоматов
 Список снайперских винтовок
 Список пулемётов

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 На английском языке

  
 
 
 
  
 На русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Револьверы